Скрипун (Saperda Fabricius, 1775) — рід жуків з родини вусачів.

Види 
 Saperda alberti Plavilstshikov, 1916
 Saperda bacillicornis Pesarini & Sabbadini, 1997
 Saperda balsamifera (Motschulsky, 1860)
 Saperda bilineatocollis Pic, 1924
 Saperda calcarata Say, 1824  
 Saperda candida Fabricius, 1787 
 Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) — скрипун тополевий великий
 Saperda cretata Newman, 1838
 Saperda discoidea Fabricius, 1798
 Saperda facetula Holzschuh, 1999
 Saperda fayi Bland, 1863
 Saperda florissantensis Wickham, 1916†
 Saperda horni Joutel, 1902
 Saperda imitans Felt & Joutel, 1904
 Saperda inornata Say, 1824
 Saperda interrupta Gebler, 1825
 Saperda kojimai Makihara & Nakamura, 1985
 Saperda lateralis Fabricius, 1775
 Saperda maculosa Ménétriés, 1832
 Saperda mutica Say, 1824
 Saperda nephele Heer, 1847†
 Saperda nigra Gressitt, 1951
 Saperda obliqua Say, 1826
 Saperda octomaculata Blessig, 1873
 Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)
 Saperda ohbayashii Podany, 1963
 Saperda perforata (Pallas, 1773) — скрипун очкастий
 Saperda populnea (Linnaeus, 1758) — скрипун плямистий тополевий
 Saperda punctata (Linnaeus, 1767) — скрипун ільмовий
 Saperda puncticollis Say, 1824
 Saperda quercus Charpentier, 1825
 Saperda robusta (Schmidt, 1967)†
 Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) — скрипун візерунковий
 Saperda similis Laicharting, 1784 — скрипун тополевий схожий
 Saperda simulans Gahan, 1888
 Saperda submersa Cockerell, 1908†
 Saperda subobliterata Pic, 1910
 Saperda tetrastigma Bates, 1879
 Saperda tridentata Olivier, 1795 
 Saperda vestita Say, 1824 
 Saperda viridipennis Gressitt, 1951

Див. також 
 Сапердині
 Ляміїни
 Вусачі
 Церамбікоїдні
 Систематика родини Жуків-вусачів

Скрипун
Роди вусачів